Fincantieri Marinette Marine (FMM) — судостроительная фирма в Маринетте, штат Висконсин, до 2009 года была дочерней компанией Manitowoc Marine Group из Висконсина, продана Fincantieri Marine Group в 2009 году.

История 

Marinette Marine Corporation (MMC) была основана на реке Меномини в Маринетте, штат Висконсин, в 1942 году в рамках расширения американской судостроительной промышленности во время Второй мировой войны.  

В 2000 году частная компания Marinette Marine была приобретена компанией Manitowoc примерно за 48 миллионов долларов. 4 августа 2008 года компания Manitowoc объявила о подписании соглашения о продаже своего подразделения Manitowoc Marine Group, в состав которого входит Marinette Marine, Fincantieri Marine Group Holdings, Inc. и миноритарному инвестору Lockheed Martin. Продажа была осуществлена 1 января 2009 года. Чистая цена покупки в сделке с наличными составила около 120 миллионов долларов.  

С момента своего основания Marinette Marine выпустила более 1300 судов. Будучи в первую очередь производителем коммерческих судов, он также заключил ряд контрактов с военно-морским флотом Соединенных Штатов, прежде всего на вспомогательные суда.  Совсем недавно Marinette Marine стала частью команды вместе с Lockheed Martin для производства одного из двух типов литоральных кораблей для военно-морского флота, первый корабль  USS Freedom был спущен на воду 23 сентября 2006 года. В 2010 году Marinette Marine подала заявку на проведение работ по соединителю «судно-берег», который заменит десантные катера на воздушной подушке (LCAC) .

Площадки 
Все объекты Marinette Marine расположены на реке Меномини в Маринетте, штат Висконсин. Они включают в себя: 

 30 000 кв. м   внутреннего судостроительного пространства 
 4900 кв. м    внутреннего складского и приемного пространства 
 Оборудование для спуска на воду судов до 4500 тонн 
 Система передвижения судов до 1600 тонн 
 Оборудование для перемещения модулей весом до 160 тонн 
 275-тонны кран 
 100-тонный кран 
 40-тонные краны

Построенные суда 
Корабли, построенные Marinette Marine (спущен на воду/передан заказчику): 

 Литоральные боевые корабли типа «Фридом», ВМС США 
 USS Freedom (LCS-1), 2006/2008 
 USS Fort Worth (LCS-3), 2010/2012 
 USS Milwaukee (LCS-5), декабрь 2013/2015 
 USS Detroit (LCS-7), октябрь 2014/2016 
 USS Little Rock (LCS-9), июль 2015/2017 
 USS Sioux City (LCS-11), 30 января 2016/2018 
 USS Wichita (LCS-13), 17 сентября 2016/2018 
 USS Billings (LCS-15), 1 июля 2017/2019 
 USS Indianapolis (LCS-17), 18 апреля 2018 
 USS St. Louis (LCS-19), 15 декабря 2018 года 
 USS Minneapolis-Saint Paul (LCS-21), 15 июня 2019 года 
 USS Cooperstown (LCS-23), в стадии строительства 
 USS Marinette (LCS-25), в стадии строительства 
 USS Nantucket (LCS-27), заказан 
 USS Beloit (LCS-29), заказан 
 USS Cleveland (LCS-31), заказан 
 Тральщики типа Avenger, ВМС США 
 USS Defender (MCM-2), 1987 
 USS Champion (MCM-4), 1989 
 USS Patriot (MCM-7), 1990 
 Буксиры типа Powhatan, ВМС США 
 USNS Powhatan (T-ATF-166), 1978 
 USNS Narragansett (T-ATF-167), 1979 
 USNS Catawba (T-ATF-168), 1979 
 USNS Navajo (T-ATF-169), 1979 
 USNS Mohawk (T-ATF-170), 1980 
 USNS Sioux (T-ATF-171), 1980 
 USNS Apache (T-ATF-172), 1981 
 Буксиры типа Natick, ВМС США 
 Manhattan (YTB-779), 1965 
 Redwing (YTB-783), 1965 
 Marinette (YTB-791), 1967 
 Wanamassa (YTB-820), 1973 
 Canonchet (YTB-823), 1973 
 Santaquin (YTB-824), 1973 
 Деканавида (YTB-831), 1974 
 Скенандоа (YTB-835), 1975 
 Покагон (YTB-836), 1975 
 Патрульные корабли типа Juniper, Береговая охрана США 
 USCGC Juniper (WLB-201), 1995 
 USCGC Willow (WLB-202), 1996 
 USCGC Kukui (WLB-203), 1997 
 USCGC Elm (WLB-204), 1997 или 1998 
 USCGC Walnut (WLB-205), 1998 
 USCGC Spar (WLB-206), 2000 
 USCGC Maple (WLB-207), 2000 или 2001 
 USCGC Aspen (WLB-208), 2001 
 USCGC Sycamore (WLB-209), 2001 
 USCGC Cypress (WLB-210), 2001 
 USCGC Oak (WLB-211), 2002 
 USCGC Hickory (WLB-212), 2002 или 2003 
 USCGC Fir (WLB-213), 2003 
 USCGC Hollyhock (WLB-214), 2003 
 USCGC Sequoia (WLB-215), 2003 
 USCGC Alder (WLB-216), 2004 
 USCGC Mackinaw, 2005 
 ARRV Sikuliaq, октябрь 2012 
 NOAAS Reuben Lasker, июнь 2012/2013 
 Паромы Статен-Айленда, департамент транспорта Нью-Йорка 
 MV Guy V. Molinari, /2004 
 MV Senator John J. Marchi, /2005 
 MV Spirit of America, /2005 
 MV Ocean Reliance (2002) и MV Coastal Reliance (2002), буксиры-толкачи для морских нефтяных барж Crowley Maritime на западном побережье.

Ссылки

Внешние ссылки 

 Страница MMC на корпоративном сайте 
 R / V Sikuliaq Launch 

Судостроительные предприятия США